Гурьесо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 74,5 км². Население — 2383 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Guriezo: Historia y Fiestas

Муниципалитеты Кантабрии